Пахарес-де-ла-Лампреана () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 27,95 км². Население — 456 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Саморы